
Хро́ни (, ) — наивысшая точка северо-восточной части Керченского полуострова, высота вершины . Находится в 6 км северо-восточнее города Керчь. У западного склона горы расположено село Глазовка.

Этимология
По одной из версий, название горы связано с найденными на ней захоронениями периода Боспорского царства. Согласно другой версии, название происходит от слова хронос ( — время, часы) — на вершине горы находился наблюдательный пункт, с которого, сменявшиеся по часам боспорские солдаты, следили за Керченским проливом .

Некрополь
На горе Хрони размещался некрополь времён Боспорского царства. В конце 1980-х годов многие захоронения были разрушены при строительстве позиций противовоздушной обороны. В 1990-х годах некрополь сильно пострадал от действий «чёрных археологов». Несмотря на всё это, учёным удалось провести на горе Хрони ряд раскопок и собрать ценные археологические материалы.

Топографические карты

Примечания 

Горные вершины Керченского полуострова
Рельеф Керчи